Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1968. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in dvanajstih za ženske med 14. in 20. oktobrom 1968 v Mexico Cityju, udeležilo se jih je 1031 atletov iz triindevetdesetih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1968
Športi Poletnih olimpijskih iger 1968